«Half-Life 2: Raising the Bar» — книга, написанная Дэвидом Ходжсоном и опубликованная Prima Games 23 ноября 2004 года. Представляет собой коллекцию изображений и заметок игр компании Valve.

О книге 
Включает в себя коллекцию изображений из игр Half-Life, Team Fortress Classic, Day of Defeat, Counter-Strike и Half-Life 2, изданных компанией Valve. Также книга включает в себя заметки о дизайнах игр, их разработке, вырезанных концепций и информация, касающаяся программистов, дизайнеров, художников, актёров озвучивания и других разработчиков. При создании книги было опрошено более десятка ключевых сотрудников Valve. Книга была официально одобрена компанией.

Издание книги было прекращено, поэтому её нет на официальном сайте Prima Games.

Внешние ссылки 
 Профиль на amazon.com
 Официальная страница на Steam Store 
 Half-Life 2: Raising the Bar на Goodreads
 Статья о Half-Life 2: Raising the Bar в вики-проекте Half-Life Wiki.

Half-Life
Книги 2004 года